Miguel García
 Miguel García Onsalo (1897–1921) spanyol középtávfutó, olimpikon
 Miguel García Aranda (1945–2009) argentin ökölvívó, olimpikon
 Miguel García Torres (1946) kubai vízilabdázó, olimpikon
 Miguel García Ramírez (1960) spanyol birkózó, olimpikon
 Miguel García Fernández (1973) spanyol kajakos, olimpikon
 Miguel García (1991) kolumbiai műugró

Miguel Garcia
 Miguel Garcia (1983) portugál labdarúgó

hasonló nevűek
 Luis Miguel García (1967) mexikói evezős, olimpikon